Cefej (zviježđe), cirkumpolarno zviježđe sjeverne polutke
 Cefej ili Kefej, mitološki kralj Etiopije